— 59-й император Японии, синтоистское божество. Правил с 5 декабря 887 по 4 августа 897. Имя — Садами. Прозвания — Тэйдзиин-но микадо, Кури, Судзакуин-дайдзё.

Жизнеописание 
До своего восшествия на престол его личным именем было Садами. Император Уда был третьим сыном императора Коко. Его матерью была вдовствующая императрица Ханси, дочь принца Накано (который был сыном императора Камму). У императора Уда было пять супруг и 20 детей. Среди них были принц Ацуми и принц Ацудзанэ (897—966).

В древней Японии было четыре благородных клана. Одним из этих кланов был клан Минамото, также известный как Гэндзи. Некоторые из внуков императора Уда принадлежали к этому клану. Минамото являлась самой распространённой фамилией экс-императоров. Для того чтобы отличить потомков императора Уда от других ветвей клана Минамото или Гэндзи их стали называть Уда Гэндзи. Некоторые из клана Уда Гэндзи переехали в провинцию Оми и стали известны как клан Сасаки или Оми Гэндзи.

Среди Уда Гэндзи, Минамото-но Масанобу, сын принца Ацудзанэ занимал пост садайдзина (левого министра). Одна из дочерей Масанобу, Минамото-но Ринси вышла замуж за Фудзивара-но Митинага и от этого брака родились три императрицы и два регента. Четвёртый сын Масанобу, Сукеёси стал основателем клана Сасаки.

Отец Садами, император Коко понизил своих сыновей в звании для уменьшения государственных расходов и их политического влияния. Затем Садами была дана фамилия Минамото и он стал именоваться Минамото-но Садами. Позднее, в 887 года, когда императору Коко было необходимо назначить своего наследника, при поддержки кампаку Фудзивара-но Мотоцунэ, Садами вновь присвоили титул императорского принца. После смерти своего отца в сентябре того же года Садами взошёл на престол под именем императора Уда.

17 сентября 887 года Уда был объявлен императором Японии.

4 января 888 года Фудзивара-но Мотоцунэ спрашивает у императора Уда разрешение уйти в отставку, но император ответил: «Из-за моей юности, я ещё не способен управлять государством и если вы перестанете давать мне ваши мудрые советы, я буду вынужден отречься от престола и удалиться в монастырь». Таким образом Мотоцунэ продолжал выступать в должности регента кампаку нового императора.

В 888 года было закончено строительство нового буддийского монастыря Нинна-дзи и ученик Кукая стал настоятелем этого монастыря.

В 889 года бывший император Ёдзэй стал вновь подвергаться психическим заболеваниям. Он становился всё более яростным. Верхом на лошади, он мог направиться в толпу и давить копытами людей.

Во время своего правления Уда пытался восстановить реальную императорскую власть и ограничить влияние клана регентов Фудзивара. В скором времени после смерти Фудзивара-но Мотоцунэ, Уда назначил Сугавара-но Митидзанэ на должность правого министра. Это очень обеспокоило род Фудзивара. Между тем всё больше чиновников не из рода Фудзивара стали занимать высокие посты при дворе, одними из этих чиновников стал род Минамото и Сугавара-но Митидзанэ.

Император Уда во время своего правления пытался вернуться к политике по системе кодекса рицурё. Во время его правления возрос интерес к конфуцианству и китайской культуре. В июле 896 года Уда послал Сугавара-но Митидзанэ пересмотреть обвинения для заключённых и обеспечить всеобщую амнистию для неправомерно обвинённых в соответствии с китайской практикой. Император Уда также издал закон, укрепляющий права крестьян на владения землёй и защищающий их от посягательств со стороны могущественных семей и монастырей.

В 897 году император Уда отрёкся от престола в пользу своего старшего сына принца Ацухито, который позже станет императором Дайго. Уда оставил своему сыну завещание, в котором были написаны общие заповеди. Документ хвалил Фудзивара-но Токихира как советника, но предостерегал юного Дайго от распутства Токихиры. Сугавара-но Митидзанэ прославлялся как хороший наставник императора Уда. Оба этих чиновника были назначены императором Уда ухаживать за юным императором Дайго, пока тот не достигнет зрелости.

Три года спустя, в 900 году Уда стал буддийским монахом в возрасте 34 лет. Основав храм Нинна-дзи, Уда сделал его своим новым домом после своего отречения. Его буддийским именем было Конго Каку. Уда умер в 931 году в возрасте 65 лет.

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Нинна (885—889)
 Кампё (889—898)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список императоров Японии

См. также 
 Инцидент с ако

 10
Правители Азии IX века